Государственный терроризм — термин, используемый для обозначения государственного насилия против гражданских лиц.

Под актами государственного терроризма обычно понимают незаконные задержания, убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия, выполняемые сотрудниками силовых структур (полицией и иными органами правопорядка). Государственным терроризмом также называют террористические акты, совершаемые сотрудниками специальных органов государства. Отличают также терроризм, поддерживаемый государством, — тот случай, когда государство, само не участвуя в терроризме, финансирует и поддерживает террористические группировки.

Женевская декларация о терроризме 
Женевская конференция по вопросу терроризма 1987 года приняла декларацию «The Geneva Declaration on Terrorism», которая определяет как государственный терроризм следующие явления:
 Практики полицейского государства, направленные против своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями (СМИ), избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства.
 Доставка государством оружия массового поражения на территорию других государств, в их территориальные воды или в международные воды.
 Военные манёвры и учения, проводящиеся вблизи границ другого государства и представляющие угрозу его независимости и территориальной целостности.
 Атака вооружёнными силами государства целей, которая представляет угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве.
 Создание и поддержка вооружённых отрядов наёмников с целью уничтожения суверенитета другого государства.
 Убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств или национально-освободительных движений, направляемые государством вне зависимости от того, выполняются ли они с помощью военного удара, специальных операций или найма агентов.
 Тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства, национально-освободительного движения или международного мирного движения.
 Кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств.
 Продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов.
 Отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму.
 Разработка, испытание и развёртывание ядерного и космического оружия, повышающего вероятность геноцида и экоцида, обрекающее бедных на продолжающуюся нищету и все человечество — на постоянный страх.

По странам

Аргентина

Китай 
Уйгурская американская ассоциация заявила, что военный подход Пекина к терроризму в Синьцзяне является государственным терроризмом. Китайское государство также обвиняют в государственном терроризме в Тибете.

Ливия 
В 1980-х годах Ливию при Муаммаре Каддафи обвинили в государственном терроризме после терактов за границей, таких как взрыв в Локерби. С 9 июля по 15 августа 1984 г. в результате подводных взрывов в Суэцком заливе и Баб-эль-Мандебском проливе были повреждены семнадцать торговых судов. Террористическая группа «Аль-Джихад» (считается, что это проиранская шиитская группа, связанная с Организацией освобождения Палестины) взяла на себя ответственность за добычу полезных ископаемых, но косвенные доказательства указывают на то, что ответственность несет Ливия.

Мьянма 

Мьянму обвиняют в государственном терроризме во время внутреннего конфликта.

Россия 
После вторжения России на Украину в феврале 2022 года и первоначального расследования военных преступлений, совершенных российскими солдатами, прозвучали призывы объявить Россию террористическим государством. 10 мая 2022 года парламент Литвы признал Россию террористическим государством, а её действия на Украине — геноцидом. Сенат США единогласно принял резолюцию по этому поводу 27 июля 2022 года, и теперь Палата представителей США должна рассмотреть такой закон. 11 августа латвийский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Верховная Рада Украины 20 августа также признала Россию террористическим государством. 17 октября Европейский парламент утвердил запрос на обсуждение и голосование по резолюции о признании России террористическим государством на своей сессии в ноябре. 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО единогласно приняла резолюцию, которая обозначает, что «нынешний режим в российском государстве является террористическим». 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. 25 ноября Палата представителей нидерландского парламента признала Россию государством-спонсором терроризма.

Северная Корея 
Северную Корею несколько раз обвиняли в государственном терроризме, например, в 1983 году во время взрыва в Рангуне, в международном аэропорту Кимпхо и в 1987 году, когда северокорейские агенты взорвали бомбу на рейсе 858 Korean Air, убив всех на борту.

США 

Профессор политики и международных отношений Шеффилдского университета Рут Дж. Блейкли обвиняет США в поддержке и развёртывании государственного терроризма, который она определяет как «незаконное преследование лиц, которых государство обязано защищать, с целью вселить страх в целевую аудиторию, помимо непосредственной жертвы», в «огромном масштабе» во время холодной войны. Правительство США оправдало эту политику, заявив, что она необходима для сдерживания распространения коммунизма, однако Блейкли утверждает, что оно также использовало политику как средство поддержки и продвижения интересов американских элит и транснациональных корпораций. США поддерживали правительства, которые использовали по всей Латинской Америке эскадроны смерти; подготовка вооружённых сил правого толка по борьбе с повстанцами включала пропаганду допросов и пыток подозреваемых повстанцев.

Профессор политологии Университета Лонг-Айленда Дж. Патрис МакШерри отмечает, что «сотни тысяч латиноамериканцев были подвергнуты пыткам, похищены или убиты правыми военными режимами в рамках возглавляемого США антикоммунистического крестового похода», который включал поддержку США операции «Кондор» и гватемальских военных во время гражданской войне в Гватемале. По словам историка Джона Генри Коутсворта, за последние три десятилетия холодной войны в Латинской Америке было репрессировано и убито больше людей, чем в СССР и Восточном блоке.

Рассекреченные документы из посольства США в Джакарте в 2017 году подтверждают, что официальные лица США непосредственно содействовали и поощряли массовые убийства сотен тысяч подозреваемых в коммунистах в Индонезии в середине 1960-х годов. Директор Проекта документации Индонезии/Восточного Тимора в Архиве национальной безопасности Брэдли Симпсон заявл: «Вашингтон сделал всё, что было в его силах, чтобы поощрить и облегчить расправу над предполагаемыми членами КПИ, организованную армией, и официальные лица США беспокоились только о том, что убийство безоружных сторонников партии может не зайти достаточно далеко, позволив Сукарно вернуться к власти и сорвать планы администрации [Джонсона] по созданию постсукарновской Индонезии». По словам Симпсона, террор в Индонезии был «важным строительным блоком квазинеолиберальной политики, которую Запад попытается навязать Индонезии в ближайшие годы». Историк Джон Руса заявил, что рассекреченные документы подтверждают, что «США были неотъемлемой частью операции, разрабатывая стратегию с индонезийской армией и побуждая их преследовать КПИ». Историк из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джеффри Б. Робинсон утверждает, что без поддержки США и других могущественных западных государств программа массовых убийств индонезийской армии не состоялась бы.

См. также 

 Белый террор
 Красный террор
 Эскадроны смерти
 Фашистский государственный террор
 Государства — спонсоры терроризма (список США)
 Государственная поддержка терроризма
 Финансирование терроризма

Примечания